De 28e editie van de Koppenbergcross werd gehouden op woensdag 1 november 2017 in Melden. De wedstrijd maakte deel uit van de DVV Verzekeringen Trofee 2017-2018.

Programma

Mannen elite

Uitslag

Vrouwen elite

Uitslag

Mannen beloften

Uitslag

Jongens junioren

Uitslag

Jongens nieuwelingen

Uitslag

Externe links 
 
 
 
 
https://www.sportuitslagen.org/veldrijden-dvv-verzekeringen-trofee-koppenberg-uitslagen-2017-2018-epr77351.html
https://www.sportuitslagen.org/veldrijden-ijsboerke-ladies-trophy-koppenbergcross-uitslagen-2017-2018-epr80686.html
https://www.sportuitslagen.org/veldrijden-dvv-verzekeringen-trofee-u-23-koppenbergcross-uitslagen-2017-2018-epr81585.html
https://www.sportuitslagen.org/veldrijden-dvv-verzekeringen-trofee-junioren-koppenbergcross-2017-2018-epr81593.html
https://www.sportuitslagen.org/veldrijden-dvv-verzekeringen-u-17-koppenbergcross-uitslagen-2017-2018-epr81602.html

2017
DVV Verzekeringen Trofee 2017-2018